Miejscowości w Estonii
 Röa – wieś w prowincji Rapla, w gminie Rapla.
 Röa – wieś w prowincji Järva, w gminie Väätsa.